La « rigor mortis » est le terme latin pour la rigidité cadavérique.

Rigor Mortis peut faire référence à :

Musique 
 Rigor Mortis, un groupe de thrash metal américain

Cinéma 
 Rigor Mortis, un film hong-kongais réalisé par Juno Mak en 2013